SBF kan vara
 Förkortning för Sjöbefälsförbundet
 Förkortning för Svenska Badmintonförbundet
 Förkortning för Svenska Ballongfederationen
 Förkortning för Svenska Bandyförbundet
 Förkortning för Svenska Baptistsamfundet
 Förkortning för Svenska Bergsmannaföreningen
 Förkortning för Svenska Bilsportförbundet
 Förkortning för Svenska Bokhandlareföreningen
 Förkortning för Svenska Botaniska Föreningen
 Förkortning för Svenska Bouleförbundet
 Förkortning för Svenska Boxningsförbundet
 Förkortning för Svenska Brandskyddsföreningen
 Förkortning för Svenska Brevduveförbundet
 Förkortning för Svenska Bromsbandsfabriken
 Förkortning för Svenska Brottningsförbundet
 Förkortning för Svenska Brukarföreningen
 Förkortning för Svenska Brädseglarförbundet
 Förkortning för Svenska Bågskytteförbundet
 Förkortning för Sveriges Begravningsbyråers Förbund
 Förkortning för Sveriges Bildelsgrossisters Förening
 Förkortning för Sveriges Blåbandsförbund